III liga polska w piłce nożnej (1983/1984) – 32. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Brało w nich udział 116 drużyn (o 4 więcej niż w poprzednim sezonie) grających w 8 grupach.

Nowe zespoły 
(S) 8 spadkowiczów z II ligi z poprzedniego sezonu

(B) 34 drużyny, które uzyskały awans z lig okręgowych

Grupa I 
Tabela końcowa:

Grupa II 
Tabela końcowa:

 MRKS Gdańsk wycofał się po sezonie, dzięki czemu utrzymała się Gedania Gdańsk

Grupa III 
Tabela końcowa:

 Start Łomża zmienił nazwę na ŁKS Łomża

Grupa IV 
Tabela końcowa:

 AZS AWF Warszawa został przeniesiony z grupy VII
 Ostrovia Ostrów Wielkopolski została przeniesiona z grupy V
 Polonez Warszawa został przeniesiony z grupy VII
 RKS Ursus (Warszawa) został przeniesiony z grupy VII

Grupa V 
Tabela końcowa:

 Sparta Zabrze została przeniesiona z grupy VI

Grupa VI 
Tabela końcowa:

 Concordia Piotrków Trybunalski została przeniesiona z grupy IV
 GKS Bełchatów został przeniesiony z grupy IV

Grupa VII 
Tabela końcowa:

 Stal II Mielec została przeniesiona z grupy VIII

Grupa VIII 
Tabela końcowa:

 Garbarnia Kraków została przeniesiona z grupy VI

Przypisy 

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1983 w piłce nożnej
1984 w piłce nożnej
1983 w polskim sporcie
1984 w polskim sporcie